Åke Nordin kan avse:

 Grundaren av Fjällräven, se Åke Nordin (företagare)
 En författare, mottagare av Boklotteriets stipendium 1953, se Åke Nordin (författare)
 Åke Nordin (Bert-serien) – en figur i böckerna om Bert